Псы:
 «Псы» — советский постапокалиптический триллер 1989 года.
 «Псы» — польский криминальный фильм 1992 года.

См. также 
 Все псы попадают в рай